Fielmann (Фильманн)— лидер немецкого рынка глазной оптики. Фирме Fielmann принадлежат 5 % магазинов оптики в Германии. В 2007 году сбыт фирмы на рынке составил 48 % с оборотом 21 %. Сейчас в Европе имеется 612 филиалов в таких странах как Германия, Австрия, Швейцария, Украина, Польша, Литва, Люксембург, Нидерланды, Беларусь и Латвия.

История 

 В 1972 году мастер по глазной оптике из Гамбурга  основал магазин в городе Куксхафен, Германия.

 В 1981 году мастер заключил специальный договор со страховой кассой AOK Esens и создал 90 моделей из металла и пластмассы в 640 вариантах.
 В 1994 первые филиалы в Швейцарии
 В 1999 году открытие первых филиалов в Австрии и Польше.
 В 2002 году Фильманн открыл свою Академию в  (Плён)
 В 2002 году первый филиал в Нидерландах

 В июне 2007 года открыты 2 филиала в Люксембурге.

 В 2007 году созданы 698 рабочих мест и 1941 мест для учащихся.

Награды 
 2003 — Deutscher Handelspreis в категории эффективность управления в нише розничной торговли.

Производители оптики